Улица Циолко́вского — улицы в разных населённых пунктах бывшего СССР, названные в честь основоположника теоретической космонавтики К. Э. Циолковского.

Белоруссия 
 Улица Циолковского — улица в Барановичах.
 Улица Циолковского — улица в Бобруйске.
 Улица Циолковского — улица в Гомеле.
 Улица Циолковского — улица в Горках.
 Улица Циолковского — улица в Могилёве.
 Улица Циолковского — улица в Полоцке.
 Улица Циолковского — улица в Слуцке (Набушево).
 Улица Циолковского — улица в Сморгони.

Казахстан 
 Улица Циолковского — улица в Астане.
 Улица Циолковского — улица в Павлодаре.

Крым 
 Улица Циолковского — улица в Джанкое.
 Улица Циолковского — улица в Керчи.
 Улица Циолковского — улица в Севастополе.
 Улица Циолковского — улица в Феодосии.
 Улица Циолковского — улица в Ялте.

Латвия 
 Улица Циолковского — улица в Даугавпилсе.

Молдавия 
 Улица Циолковского — улица в Дубоссарах.
 Улица Циолковского — улица в Тирасполе.

Россия 
 Улица Циолковского — улица в Асбесте.
 Улица Циолковского — улица в Боровске.
 Улица Циолковского — улица в Братске.
 Улица Циолковского — улица в Волгограде.
 Улица Циолковского — улица в Волжском.
 Улица Циолковского — улица в Воронеже.
 Улица Циолковского — улица в Дзержинске.
 Улица Циолковского — улица в Долгопрудном.
 Улица Циолковского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Циолковского — улица в Ишимбае.
 Улица Циолковского — улица в Казани.
 Улица Циолковского — улица в Калуге.
 Улица Циолковского — улица в Кондрове.
 Улица Циолковского — улица в Королёве.
 Улица Циолковского — улица в Краснодаре.
 Улица Циолковского — улица в Кремёнках.
 Улица Циолковского — улица в Липецке.
 Улица Циолковского — улица в Махачкале.
 Улица Циолковского — улица в Миассе.
 Улица Циолковского — улица в Москве.
 Улица Циолковского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Циолковского — улица в Новокузнецке.
 Улица Циолковского — улица в Новосибирске.
 Улица Циолковского — улица в Омске.
 Улица Циолковского — улица в Орле.
 Переулок Циолковского — переулок в Орле.
 Улица Циолковского — улица в Пензе.
 Улица Циолковского — улица в Перми.
 Улица Циолковского — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Улица Циолковского — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Циолковского — улица в Самаре.
 Улица Циолковского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Циолковского — улица в Смоленске.
 Улица Циолковского — улица в Ставрополе.
 Улица Циолковского — улица в Сызрани.
 Улица Циолковского — улица в Томске.
 Улица Циолковского — улица в Туле.
 Улица Циолковского — улица в Тюмени.
 Улица Циолковского — улица в Ульяновске.
 Улица Циолковского — улица в Усть-Илимске.
 Улица Циолковского — улица в Узловой.
 Улица Циолковского — улица в Челябинске.
 Улица Циолковского — улица в Чунском.

Украина 
 Улица Циолковского — улица в Александрии.
 Улица Циолковского — улица в Бобринце.
 Улица Циолковского — улица в Борисполе.
 Улица Циолковского — улица в Виннице.
 Улица Циолковского — улица в Голованевске.
 Улица Циолковского — улица в Днепре.
 Улица Циолковского — улица в Донецке.
 Улица Циолковского — улица в Жёлтых Водах.
 Улица Циолковского — улица в Житомире.
 Улица Циолковского — улица в Запорожье.
 Улица Циолковского — улица в Знаменке.
 Улица Циолковского — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Циолковского — улица в Киеве.
 Улица Циолковского — улица в Кривом Роге.
 Улица Циолковского — улица в Кропивницком.
 Улица Циолковского — улица в Луганске.
 Улица Циолковского — улица во Львове (Винники).
 Улица Циолковского — улица в Нежине.
 Улица Циолковского — улица в Никополе.
 Улица Циолковского — улица в Новомиргороде.
 Улица Циолковского — улица в Носовке.
 Улица Циолковского — улица в Обухове.
 Улица Циолковского — улица в Одессе.
 Улица Циолковского — улица в Остре.
 Улица Циолковского — улица в Переяславе-Хмельницком.
 Улица Циолковского — улица в Полтаве.
 Улица Циолковского — улица в Ровно.
 Улица Циолковского — улица в Сумах.
 Улица Циолковского — улица в Херсоне.
 Улица Циолковского — улица в Хмельницком.
 Улица Циолковского — улица в Чернигове.
 Улица Циолковского — улица в Яготине.

Примечания